Deutsche Industrialisierung siehe:
 Industrielle Revolution in Deutschland für die Entwicklung bis 1870
 Hochindustrialisierung in Deutschland für die Entwicklung bis 1914